Vilamarxant kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilamarxant (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Vilamarxant (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar